Na podstawie Zarządzenia Republiki Białorusi z 5 maja 1998 roku (Zakon Riespubliki Biełaruś ot 5 maja 1998 g. №154-Z „Ob administratiwno-territorialnom dielenii i poriadkie rieszenija woprosow administratiwno-territorialnogo ustrojstwa Riespubliki Biełaruś”) na Białorusi do kategorii osiedli typu miejskiego zalicza się:
 osiedla miejskie (biał. haradskija pasiołki) – powyżej 2000 mieszkańców, z działalnością przemysłową i komunalną, udogodnieniami kulturalno-socjalne, działalnością handlową, obsługą mieszkańców
 osiedla wypoczynkowe (biał. kurortnyja pasiołki, nazywane też osiedlami kurortowymi) – nie mniej niż 2000 mieszkańców, na terenie których znajdują się sanatoria, domy wypoczynkowe, pensjonaty, udogodnieniami kulturalno-socjalne, działalnością handlową, obsługą mieszkańców
 osiedla robocze (robotnicze, biał. raboczyja pasiołki, nazywane też osiedlami fabrycznymi) – nie mniej niż 500 mieszkańców, położone w obszarach działalności przemysłowej, elektrowniach, budowach, stacjach kolejowych i innych.

Spis osiedli typu miejskiego 
Na dzień 14 października 2009 roku (spis ludności) status osiedla typu miejskiego posiadało 94 miejscowości, w tym 83 osiedla miejskie, 1 osiedle wypoczynkowe, 10 osiedli roboczych.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku pozostało 90 osiedli typu miejskiego, w tym 81 osiedle miejskie, 1 osiedle wypoczynkowe oraz 8 osiedli roboczych.

Linki zewnętrzne 
 Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata (2013).
 Дорогами Беларуси.

Przypisy 

Osiedla typu miejskiego na Białorusi
Białoruś